Сан Хуан Корал има више значења:

 Сан Хуан Корал (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан Корал (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику